A gyorskorcsolya a téli olimpiai játékokon 1924 óta szerepel a programban. A nők számára először 1960-ban rendeztek versenyeket.

Versenyszámok 
• = hivatalos versenyszám, (b) = bemutató versenyszám

Férfi

Női

Éremtáblázat

Résztvevők nemzetek szerint 
A 2010-es olimpiával bezárólag 41 különböző lobogó alatt indult gyorskorcsolyázó a játékok során. Közülük mindössze három nemzet (nem számítva egyes országok utódállamait) képviseltette magát minden olimpián ebben a sportágban.

Magyarország tizenegy alkalommal indított versenyzőt. Legjobb eredményünket Pajor Kornél 1948-ban 10000 m-en elért 4., illetve Ihász Kornélia 1964-ben 3000 m-en elért 18. helye jelenti.

Források 

Sportágak a téli olimpiai játékokon